Чемпионат Великобритании по снукеру 2013 (, также известен как 2013 williamhill.com UK Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Йорке, Англия, с 26 ноября по 8 декабря 2013 года. Это шестой рейтинговый турнир в сезоне 2013/2014.

Победителем стал Нил Робертсон, обыгравший в финале прошлогоднего чемпиона Марка Селби со счётом 10:7. Нил Робертсон выиграл свой девятый рейтинговый титул.

Результаты

Верхняя половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Финальный раунд

Финал

Сенчури-брейки 

 147, 130, 129, 116, 109 Марк Селби
 142, 112, 102 Стивен Магуайр
 142, 110, 106 Барри Хокинс
 141, 132, 128, 123, 122, 119, 111, 107 Нил Робертсон
 139 Майкл Лесли
 137 Гэри Уилсон
 137 Рики Уолден
 136, 101 Доминик Дэйл
 135, 128, 119 Дин Цзюньхуэй
 135, 127, 108, 100 Ронни О’Салливан
 135, 108 Альфи Бёрден
 133, 104, 103, 102 Джадд Трамп
 133 Танават Тирапонгпайбун
 131, 131, 124, 107, 101 Стюарт Бинэм
 131 Марк Кинг
 130, 128, 101 Джон Хиггинс
 129 Найджел Бонд
 125, 106, 106 Сяо Годун
 122 Лиам Хайфилд
 120, 107 Лян Вэньбо
 119 Кирен Уилсон
 117 Алан Макманус

 117 Скотт Дональдсон
 116, 103 Энтони Макгилл
 116 Дэниел Уэллс
 113, 112 Марк Аллен
 113 Энтони Хэмилтон
 112, 105 Джейми Бёрнетт
 110 Джейми О’Нилл
 110 Джо Перри
 108 Ноппон Саенгхам
 107, 104, 102 Грэм Дотт
 107 Майк Данн
 107 Джимми Уайт
 105, 100 Роберт Милкинс
 105 Майкл Уайт
 105 Шон Мерфи
 103, 100 Майкл Холт
 102 Юй Дэлу
 102 Алистер Картер
 102 Фергал О’Брайен
 101 Дэвид Грэйс
 101 Мэттью Стивенс
 101 Лю Чуан

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Чемпионат Великобритании (снукер)
2013 год в снукере